La  de fusiliers est une unité d'infanterie faisant partie de l'Armée rouge de 1921 à 1945.

Historique 

Cette division d'infanterie est créée pendant la guerre civile russe, en 1921, et engagée sur le front occidental.
 Jusqu'à 1923 son quartier-général est installé à Minsk;
 Au cours des années 1930 elle fait partie du  de fusiliers, stationné en Biélorussie.
 juillet 1941 : elle fait désormais partie du  de fusiliers de la , dans le district militaire de Transcaucasie.
 août 1942 : elle participe aux combats du Caucase.
 avril 1943-mai 1944 : elle est détachée sur le front (c'est-à-dire le groupe d'armées) de la Baltique, dans le cadre de la .
 janvier 1945 : au sein du  de fusiliers de la , elle prend part aux combats pour la tête de pont de Pulawy ; très éprouvée lors de cette bataille, ses effectifs ne sont plus que de six bataillons.
 avril 1945 : toujours au sein de la  elle participe à la bataille de Berlin.

Ordre de bataille

1941-1945 

  de fusiliers ;
  de fusiliers ;
  de fusiliers ;
  d'artillerie.

Chefs de corps

Distinctions et décorations divisionnaires 

 1923 : elle reçoit le titre honorifique de "Au nom du Prolétariat allemand";
 1945 : sur son drapeau elle peut inscrire le nom de "Beshitsa".

Bibliographie et sources, et voir aussi 

 Robert Poirier et Albert Conner, The red army OOB, Presidio, USA
 http://samsv.narod.ru/Div/Sd/sd004/default.html (en Russe)

Division de l'armée soviétique
Unité militaire de la Seconde Guerre mondiale
Unité ou formation militaire créée en 1921
Unité ou formation militaire dissoute en 1945